Laško  je lahko: 
Laško, mesto in središče občine Laško
Pivovarna Laško

Glej tudi 
dekanija Laško